Class’EuRock est un tremplin régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur) qui s’adresse à de jeunes groupes de musique amateurs.

Créé en 1991 par l’association aixoise Aix'Qui ? sous le nom de Class'Rock, il est rebaptisé Class'EuRock en 2007 en raison de sa dimension européenne. 

Le but de cette initiative est de permettre à des groupes de jeunes musiciens amateurs, issus de tout milieu et de tout style de musique, de s’exprimer librement. Les jeunes sont encadrés par des professionnels de la musique à toutes les étapes du tremplin (concerts de sélection, stage de technique de répétition et d’enregistrement, finale et concerts en Europe).

Lors du Concert-Finale, les groupes partagent la scène avec leurs parrains, des têtes d’affiche de renommée nationale.

L’association a édité chaque année pendant 11 ans un CD compilation qui regroupe un titre de chaque lauréat et des parrains.

Depuis 2004, le CD a fait place à un DVD avec entre autres, les clips des lauréats. La forme de tremplin induit une série de sélections, mais les groupes sont amenés à se côtoyer et à échanger, notamment au moment de la préparation des concerts et du stage.

Finale Class’Eurock 

Les groupes finalistes se produisent aux côtés de leurs « parrains », têtes d’affiche de renommée nationale, lors de la Finale Class'EuRock : des concerts dans un site en plein air pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes.

La finale Class’EuRock accueille entre deux et six groupes venus de pays européens. À cette occasion, une résidence mêlant des groupes de différentes nationalités est organisée, encadrée par un animateur, un arrangeur musical et un ingénieur du son. Le but étant de les faire composer et enregistrer ensemble un titre « multi langues ». 
L’ensemble des concerts de la finale est filmé et enregistré pour le DVD. Depuis 2004, les parrains offrent gracieusement un de leurs titres qui figurent sous forme de clip dans le DVD. Les groupes européens y figurent aussi de la sorte.

Finale-Concert depuis 1993... 
Le Concert-Finale s'est déroulé dans différents sites de la ville d'Aix-en-Provence (Base aérienne 114 Aix-Les-Milles, Parc Jourdan, Stade Georges-Carcassonne, Complexe du Val de l'Arc), différentes commune proches d'Aix-en-Provence (Venelles, Vitrolles), d'autres communes de Provence (Chorges, Maubec, Castellane) pour enfin avoir lieu depuis 2010 sur le Cours Mirabeau.

Il a vu se produire des groupes ou des personnalités, phares de la scène française : Gojira, Pogo Car Crash Control, Mass Hysteria, Psy 4 de la rime, Mademoiselle K, l'Orchestre national de Barbès, Saï Saï, Jo Corbeau, Sinsemilia, Lofofora, Tonton David, Zebda, Les Ramoneurs de Menhirs etc...

La Finale Class'Eurock 2022 

Date : 21 juin 2022
 Lieu : Aix-en-Provence, Cours Mirabeau (haut du Cours, aux pieds de la statue du Roi René)
 Groupes lauréats : Absurd Heroes - Darkrose - La Marmite - Mali et Janelle - RFTP - Septaria - Spitfire - Zaarm
 Groupes étrangers : Christie Oliver - The Monocasters (Écosse)
 Parrains : Pogo Car Crash Control

La Finale Class'Eurock 2021 

Date : 21 juin 2022
 Lieu : Aix-en-Provence, Cours Mirabeau (haut du Cours, aux pieds de la statue du Roi René)
 Groupes lauréats : Hurricane - No Boats On Subway - Neurotic Strangers - OG Auks - Silicium - The Seven Levels - The Springs
 Groupes étrangers :
 Parrains :

La Finale Class'Eurock 2019 

Date : 21 juin 2019
 Lieu : Aix-en-Provence, Cours Mirabeau (haut du Cours, aux pieds de la statue du Roi René)
 Groupes lauréats : AUTOMNE - Hollow Gram - Oh Women Oh Man - Leipzig - Sail - Benedikt - Sex Lulu - The Dopplers
 Groupe étranger : The Phase (Écosse)
 Parrains : Raspigaous

La Finale Class'Eurock 2018 

 Date : 21 juin 2018
 Lieu : Aix-en-Provence, Cours Mirabeau (haut du Cours, aux pieds de la statue du Roi René)
 Groupes lauréats : MRS Corp / Bonastone / B-Side / Reverence / Steel Tails / Time-Structure / Sem l'Ours / Fallen Resonance
 Parrains : Les Ramoneurs de Menhirs

La Finale Class'Eurock 2017 

 Date : 21 juin 2017
 Lieu : Aix-en-Provence, Cours Mirabeau (haut du Cours, aux pieds de la statue du Roi René)
 Groupes lauréats : Deepness - Insign - Nephysim - Overview - Stereaw - The Small Print - Under One Sixty-Five - Wyvern
 Groupes étrangers : Danubio - Double M
 Parrains :

La Finale Class'Eurock 2016 

 Date : 21 juin 2016
 Lieu : Aix-en-Provence, Cours Mirabeau (haut du Cours, aux pieds de la statue du Roi René)
 Groupes lauréats : The Watts - Ricine - Wild Wakers - Death in Kitty - Alvska - Dark Face - Stalls - The Stupeediotiks 
 Parrains :

La Finale Class'Eurock 2015 

 Date : 21 juin 2015
 Lieu : Aix-en-Provence, Cours Mirabeau (haut du Cours, aux pieds de la statue du Roi René)
 Groupes lauréats : 
 Parrains :

La Finale Class'Eurock 2014 

 Date : 21 juin 2014
 Lieu : Aix-en-Provence, Cours Mirabeau (haut du Cours, aux pieds de la statue du Roi René)
 Groupes lauréats : Dernière Minute, Gang Of Peafowl, Les Strappers, Hit My Fame, Aifib, Elenyah, Les Chevreuils, 20 Cent Dreams
 Parrains : Gush

La Finale Class’Eurock 2013 

 Date : 21 juin 2013
 Lieu : Aix-en-Provence, Cours Mirabeau (haut du Cours, aux pieds de la statue du Roi René)
 Groupes lauréats : Doubts - Les Hurle-Vent - Ulster Page - The Creeps - The Nurses - Departure Kids - Zomething
 Parrains : Deluxe

La Finale Class’Eurock 2012 

 Date : 21 juin 2012
 Lieu : Aix-en-Provence, Cours Mirabeau (haut du Cours, aux pieds de la statue du Roi René)
 Groupes lauréats : Spleeping Forest - The Living Dead - Munky Fonk Soul - Junky Monkeys - Last Leeway - Little d Big B - Skhizein
 Parrains : General Elektriks

La Finale Class’Eurock 2011 

 Date : 21 juin 2011
 Lieu : Aix-en-Provence, Cours Mirabeau (haut du Cours, aux pieds de la statue du Roi René)
 Groupes lauréats :
 Parrains :

La Finale Class’Eurock 2010 

 Date : 21 juin 2010
 Lieu : Aix-en-Provence, Cours Mirabeau (haut du Cours, aux pieds de la statue du Roi René)
 Groupes lauréats : 
 Parrains :

La Finale Class’Eurock 2009 

 Date : 
 Lieu : Aix-en-Provence, Parc Jourdan
 Groupes lauréats :
 Groupes étrangers : Kleinstadthelden / Allemagne / Osterholz-Scharmbeck
 Parrains :

La Finale Class’Eurock 2008 

 Date : 26 et 27 juin 2008
 Lieu : Vitrolles, Domaine Fontblanche
 Groupes lauréats : 
 Parrains :

La Finale Class’Eurock 2007 

 Date : 29 et 30 juin 2007
 Lieu : Venelles, Parc des Sports Maurice Daugé
 Groupes lauréats :
 Parrains : - 29 juin : Eiffel, No One Is Innocent / - 30 juin : La Méthode, Pense-bête, Les Hurlements d'Léo, Mass Hysteria

La Finale Class’Eurock 2006 

 Date : 06 et 07 juillet 2006
 Lieu : Aix-en-Provence, Parc Jourdan
 Groupes lauréats: Néreïde
 Parrains : Gojira

La Finale Class’Eurock 2005 
 Date
 Lieu
 Groupes lauréats
 Guest star françaises
 Groupes étrangers

La Finale Class’Eurock 2004 
 Date
 Lieu
 Groupes lauréats
 Guest star françaises
 Groupes étrangers

La Finale Class’Eurock 2003 
 Date : 2013-07-04, 11
 Lieu :
- 2003-07-05/Aix-en-Provence, Parc Jourdan

- 2002-07-11/Castellane

 Groupes lauréats
 Guest star françaises
 Groupes étrangers

La Finale Class’Eurock 2002 
 Date : 2002-07-04, 05
 Lieu :
- 2002-07-04/Aix-en-Provence, Parc Jourdan

- 2002-07-05/Chorges, Baie St Michel

 Groupes lauréats : Deemp
 Guest star françaises
 Groupes étrangers

La Finale Class’Eurock 2001 
 Date : 2001-06-21, 22, 23
 Lieu : finale itinérante en plein air

- 2001-06-21/Aix-en-Provence, Stade Georges-Carcassonne

- 2001-06-22/Maubec, Gare

- 2001-06-23/Castellane

 Groupes lauréats
 Guest star françaises
 Groupes étrangers

La Finale Class’Eurock 2000 
 Date : 2000-05-02, 03
 Lieu : Base aérienne 114 Aix-Les-Milles
 Groupes lauréats : 
 Guest star françaises
 Groupes étrangers

La Finale Class’Eurock 1999 
 Date : 1999-05-04, 05
 Lieu : Aix-en-Provence, Complexe du Val de l'Arc
 Guest star françaises : Orchestre national de Barbès, Saï Saï, 100% Collègues, Jo Corbeau, Dolly
 Groupes lauréats

La Finale Class’Eurock 1998 
 Date : 1998-06-05
 Lieu : Aix-en-Provence, Complexe du Val de l'Arc
 Groupes lauréats
- Secteur L'Isle-sur-la-Sorgue : Raggachtimi/Ceux qui s'la donnent, Loutky/Une drôle d'idée

- Secteur Marseille : Dagoba/Templing Gossip

- Secteur Martigues : Œdème/Rien que pour y croire

- Secteur Miramas : La triade/Éducation ?

- Secteur Saint-Maximin : Le Soleil noir/Tableau

- Secteur Aix-en-Provence : Maxximum Screen Crisis/The hand of God, Hexe/Another

- Secteur Carpentras : Dazzeul/Lettre aux élus

- Secteur Les Pennes Mirabeau : Les Biuu(t)/Avis to the population

 Guest star françaises : Jo Corbeau, Lutin bleu, Sinsemilia

La Finale Class’Eurock 1997 
 Date : 1997-07-05
 Lieu : Aix-en-Provence, Complexe du Val de l'Arc
 Groupes lauréats :

- Secteur Carpentras : Left Foot/Stereotyped, La Rythmik/C'est comme

- Secteur Vitrolles : Pendjab/Walking

- Secteur Miramas : Les Bons Diables/System D

- Secteur Salon-de-Provence : Jelly Beans/Morning sorrow

- Secteur Aix-en-Provence : Spyhol/Carpe Diem

- Secteur Cavaillon : Fairlight/Type 3

- Secteur Gardanne : The Creeps/Hommage

- Secteur Marseille : Wantafafa/Addiction

- Secteur Arles : Septik Eyes/Hateful love

 Guest star locales : Kanjar'Oc/Port-de-Bouc, Massilia Sound System/Marseille 

 Guest star nationales : Lofofora

La Finale Class’Eurock 1996 
 Date : 1996-06-08
 Lieu : Aix-en-Provence, Complexe du Val de l'Arc
 Groupes lauréats : 
- Secteur Aubagne : Spoons/Radio station

- Secteur Arles : Epithelium/Métamorphose

- Secteur Fos-sur-mer/Etang de Berre : Funky Spirit, Brighton Rock

- Secteur Salon-de-Provence : Bomb Scare/Bomb Scare, Splurge/Champêtre

- Secteur Marseille : Sun Wapta/Peau éthique sans couleur

- Secteur Vitrolles : Acid Test/Shot down

- Secteur Aix-en-Provence : Swallow Dive/Kiss you, Geronimo Nord Afrik/N.A

- Secteur Gignac-la-Nerthe : Los Rumberos/Señorita

- Secteur Cavaillon : So What/I don't want you

 Guest star locales : Cellophan/Aix-en-Provence, Helios Mortis/Avignon

 Guest star nationales : No One Is Innocent, Zebda

La Finale Class’Eurock 1995 
 Date : 1995-05-24
 Lieu : Stadium de Vitrolles
 Groupes lauréats :
- Secteur Miramas : Lord Bong/Medieval song, Yür/I'm phoning in the middle west

- Secteur Marseille : My favourite desease/Sleepnesses

- Secteur Aix-en-Provence : Just for fun/Mea culpa, Zezikos/Buffalo Tounga, Shaggy Bears/Lost generation

- Secteur Vitrolles : Rakops/Jean Jean

- Secteur Marignane : Bloddy Mess/Under the grips of the censors

 Guest star françaises : Richard Gotainer, Daran et les chaises, Zebda

La Finale Class’Eurock 1994 
 Date : 1994-
 Lieu : Aix-en-Provence 
 Groupes lauréats :
- Secteur Vitrolles : Lethargy/Cold loneliness, Milieu carcéral/Qui a dit que la vie était belle ?

- Secteur Istres : Soul crazy/I can stop the rain

- Secteur Aix-en-Provence : Devil in disguise/Devil in disguise, Blue Powder & CBS/Balance brisée, Sweet.B.Shoes/Je ne t'aime plus

- Secteur Salon-de-Provence : Out of Step/Jesus

 Guest star françaises : Tonton David

La Finale Class’Eurock 1993 
 Date : 1993-10-24
 Lieu : Aix-en-Provence, Scat club
 Groupes lauréats : SO.../Souffleur de vers, Black Beans/New Orleans, KARMALIÖNS/La tête à l'envers, Morbid Feeling/L'empreinte du temps

Notes et références

Liens externes

Lien externe
 Site de l'association organisatrice Aix'Qui?.

Association ou organisme lié à la musique en France
Rock français